Ларс Бо Хансен (; род. , Нюкёбинг) — датский шахматист, гроссмейстер (1990).

В составе национальной сборной участник 6-и Олимпиад (1988—1990, 1994, 2000, 2006—2008) и 4-х командных чемпионатов Европы (1992, 2005—2009).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании